Хрусталево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хрусталево — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия 
 Хрусталево — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.